И́горь Суне́рович Меламе́д (14 июля 1961, Львов, Украинская ССР — 16 апреля 2014, Москва, Россия) — русский поэт, переводчик, .

Биография 
Родился 14 июля 1961 года во Львове в еврейской семье.

С 1978 по 1981 годы учился на филологическом факультете Черновицкого университета, а затем поступил в Литературный институт имени Горького в семинар поэзии Евгения Винокурова, который окончил в 1986 году.

С 1988 по 1990 годы работал редактором отдела критики журнала «Юность», а с 1990 по 1997 годы — научным сотрудником в музее Бориса Пастернака в Переделкине.

После травмы позвоночника утратил возможность самостоятельного передвижения. 

Умер в 2014 году. Похоронен на Николо-Хованском кладбище.

Творчество 
Первые стихотворные публикации в журналах «Литературная учёба» (1981), «Смена» (1982), «Юность» (1983, 1987). В дальнейшем активно печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Арион», «Континент», в «Литературной газете» и различных альманахах.

Автор книг: «Бессонница» (1994, Литературно-издательское агентство Руслана Элинина), «В чёрном раю» (стихотворения, переводы и статьи о русской поэзии, 1998, издательство «Книжный сад») и «Воздаяние» (2010, издательство «Воймега»). Посмертно издана книга эссе и статей «О поэзии и поэтах».

Из переводов Меламеда наиболее известны стихи Уильяма Вордсворта; он переводил также другую англоязычную поэтическую классику (Джон Донн, Сэмюэл Кольридж, Эдгар По). В 2011 году в Издательском центре РГГУ вышла в свет целиком переведённая Меламедом книга «Лирические баллады и другие стихотворения», первое издание (1798) знаменитого совместного сборника Вордсворта и Кольриджа.

Из литературно-критических работ Меламеда наиболее значимы для понимания его творческого кредо — «Отравленный источник» (1995), «Совершенство и самовыражение» (1997), «Поэт и Чернь» (2008).

Лауреат Горьковской литературной премии (2010) за книгу стихов «Воздаяние». Книга «Воздаяние» отмечена также Почётным дипломом премии «Московский счёт» (2011) и специальной премией Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии, 2011).

Рецензии 
По мнению Виктора Куллэ, Меламед —
истинный поэт, пользовавшийся «глухой» полуподпольной славой… Непоколебимая убеждённость Меламеда в религиозных основах любого эстетического опыта вызывает уважение. <…> Стихи самого Меламеда в какой-то степени подтверждают его теоретические построения, но, будучи в первую очередь стихами, отказываются укладываться в предуготовленные рамки. Определяющим, конечно же, является понимание автором их написания как служения, но ни в коем случае не овладения материалом или его преодоления.

Другой рецензент, Евгений Шкловский, отмечал:
многие запоминающиеся образы и строки в сборнике (вот это хотя бы: «Как из плоского бутона две безумные пчелы тяжело и монотонно время пить обречены»), где и любовь, и воспоминания о детстве, и образ отца, окружённый ореолом острой сыновней любви-вины и запоздалой жажды душевной близости, и алкание горнего, и горькое предчувствие грядущих потерь, и даже ранняя непоказная усталость, сегодня так хорошо понятная (о ней можно только сожалеть), — всё это даёт ощущение сложной душевной жизни, которую нельзя сочинить и которой иначе как стихами не выразить.

Ещё в одной рецензии поясняется:
Поэт Игорь Меламед прежде всего поражает пристальным, несколько удивлённым всматриванием в пространство «за чертой» жизни. Когда читаешь его стихи, постепенно возникает ощущение, что это пространство ему неплохо знакомо, словно пейзаж или двор из детства, где он восторженно бегал с сачком за бабочками или плакал, кем-то обиженный.

По мнению Александра Карпенко,
«Статьи о русской поэзии» Игоря Меламеда носят выдающийся характер и могут быть поставлены в один ряд с лучшими критическими обзорами русской литературы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Интервью И. Меламеда газете НГ-Exlibris 
 Интервью журналу «Православие и современность»
 На Литературном радио
  И. Меламед на радио Благовещение. Беседа с о. Константином Кравцовым
 Стихотворения на сайте Folio Verso
 Стихотворения в альманахе «45-я параллель»
 Отравленный источник
 Совершенство и самовыражение
 Поэт и Чернь
 Из «Лирических баллад» С. Т. Кольриджа и У. Вордсворта (переводы)
 Кольридж, С. 
 Вордсворт, У. 
 Вордсворт, У. 
 
 Куллэ, В. Существо поэзии (полный вариант статьи)
 Абдуллаев, А. 
 Полякова, Н. 
 Бак, Д. 
 Карпенко, А. «Пространство поэзии: трагедия и благодать». Заметки о лирике Игоря Меламеда
 Крючков, П. Об Игоре Меламеде на радио «Вера» (программа «Рифмы жизни»)
Ямпольский, В. Об одном стихотворении Игоря Меламеда

Русские поэты
Переводчики поэзии на русский язык
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Умершие от инфаркта миокарда
Лауреаты литературных премий
Похороненные на Хованском кладбище